Nueve de Julio – miasto w Argentynie w prowincji Buenos Aires,
 Nueve de Julio – miasto w Argentynie w prowincji Corrientes,
 Nueve de Julio – miejscowość w Argentynie w prowincji Misiones,
 Nueve de Julio – miasto w Argentynie w prowincji San Juan.